Боллен может означать:

 Боллен — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Боллен — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

См. также